Animal tropical é o título do terceiro livro, entre a ficção e a realidade, lançado pelo escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez.

O autor de Trilogia suja de Havana e de O Rei de Havana, narra em primeira pessoa sua luta pela sobrevivência física e moral numa Cuba deteriorada pela escassez e numa Suécia entorpecida pelo bem-estar. Seja nas ruas sujas e fervilhantes de vida de Havana Velha, onde mora, seja nas alamedas assépticas de Estocolmo, onde passou uma temporada como escritor convidado, Gutiérrez constrói e defende seu espaço pessoal com um humor auto-irônico e, principalmente, com um erotismo cru, insolente, despudorado.

A vivência desses dois universos contrastantes - o nórdico e o caribenho - é encarnada nos relacionamentos sexuais do narrador com duas amantes: a mulata Gloria, prostituta havanesa, e a loura Agnes, intelectual sueca. Em ambos os casos, a experiência radical e exasperada do sexo é o modo que ele encontra para garantir sua integridade num mundo em ruínas.

Livros de Juan Gutiérrez
Livros de 2000